

Geografia 
 El Salvador
 Verapaz – comune del dipartimento di San Vicente
 Guatemala
 Dipartimento di Alta Verapaz – uno dei 22 dipartimenti del paese
 Dipartimento di Baja Verapaz – uno dei 22 dipartimenti del paese
 San Cristóbal Verapaz – comune nel dipartimento di Alta Verapaz
 Santa Cruz Verapaz – comune nel dipartimento di Alta Verapaz